Валенса (, порт. Valença) — мужское имя:

Персоналии 
 Валенса, Лех (род. 1943) — польский политический деятель, руководитель независимого профсоюза «Солидарность».
 Валенса, Данута (род. 1949) — супруга 6-го Президента Польши Леха Валенсы.
 Валенса, Афонсу де Браганса (1400—1460) — португальский дипломат и придворный из дома Браганса, граф Оурен и маркиз де Валенса.

Топонимы 
 Валенса — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Валенса — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Виана-ду-Каштелу.
 Валенса — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро.
 Валенса — микрорегион в Бразилии, входит в штат Баия.
 Валенса — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Валенса-ду-Дору — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.

Другое 
 Валенса (фильм) — фильм-биография польского режиссёра Анджея Вайды о жизни Леха Валенсы.